2-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 8 по 12 марта 1967 года. Победу одержал итальянский велогонщик Франко Битосси.

Маршрут 
Гонка состояла из 5 этапов общей протяженностью 1067,9 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1967 на FirstCycling

1967 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1967 году
Март 1967 года